Andreas Schlüter
 Poul Schlüter
 Andreas Schlüter starszy
 (6350) Schlüter